Киркер () — фамилия английского происхождения. Известные носители:

 Киркер, Джеймс (1793—1853) — американский пират, солдат, наемник, торговец, маунтинмен, охотник за скальпами.
 Киркер, Томас (1760—1837) — американский политик. Губернатор штата Огайо (1807—1808).